Leuchtturm Borkum steht für folgende Gebäude auf der Insel Borkum, Landkreis Leer, Niedersachsen:

 Alter Leuchtturm Borkum
 Neuer Leuchtturm Borkum